Bradypodion xenorhinum är en ödleart som beskrevs av  George Albert Boulenger 1901. Bradypodion xenorhinum ingår i släktet Bradypodion och familjen kameleonter. Inga underarter finns listade.

Källor 

Kameleonter
xenorhinum